Avenida Roosevelt puede referirse a:
 Avenida Roosevelt, avenida de la ciudad de Lima, Perú.
 Avenida Roosevelt, avenida de la ciudad de Managua, Nicaragua.
Avenida Roosevelt, avenida de las ciudades de Maldonado y Punta del Este, Uruguay.
 Avenida Roosevelt-Calle 74, estación del metro de la ciudad de Nueva York.